Стефан Едберг був чемпіоном попереднього року, але поступився в півфіналі Міхаелеві Штіху.

У фіналі Штіх переміг Бориса Беккера з рахунком 6–4, 7–6(7–4), 6–4. Це був перший титул Штіха на турнірах Великого шолома і він став серед чоловіків другим німцем, який виграв один з цих турнірів.

Андре Агассі грав на Вімблдоні вперше від 1987 року, у чвертьфіналі зазнавши поразки від співвітчизника Девіда Вітона.  До цього Агассі відмовлявся грати на Вімблдоні через "дрес-код."

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1991 Wimbledon Men's Singles draw

1991 у тенісі
Вімблдонський турнір